Успеть до полуночи:
 Успеть до полуночи — кинофильм режиссёра Мартина Бреста.
 Успеть до полуночи — развлекательная телевикторина, выходящая на Первом канале.